A 24. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1993) az Amerikai Egyesült Államokban, Williamsburgben rendezték meg 1993. július 10. és 18. között. Negyvenegy ország (újoncok: Csehország, Szlovákia, Indonézia és a Fülöp-szigetek) 196 versenyzője vett részt. A magyar csapat három I. díjat (aranyérmet) és egy III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 2. lett az országok közötti pontversenyben, ami 1972 óta a magyar csapat legjobb eredménye volt. (Az elérhető maximális pontszám: 5×50=250 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások
Az IPhO hivatalos honlapja 

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia,